

Architettura 
  UPN (U Profile Normal) – Profilato normalizzato a U

Aziende 
 UPN – network televisivo dgli Stati Uniti d'America

Codici 
 UPN – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Gen Rayon di Uruapan (Messico)

Informatica 
 UPN (User-Principal-Name) –  (Nome utente principale), un nome univoco usato nei sistemi informatici via web Microsoft che segue lo standard RFC 822

Politica 
 UPN (Unión del Pueblo Navarro) – partito politico spagnolo

Università 
 UPN (Universidad Pedagógica Nacional) – università della Colombia
 UPN (Universidad Pedagógica Nacional) – università del Messico
 UPN (Universidad Privada del Norte) – università del Perù